Trzęsienie ziemi na Sumatrze w 2005 r.
 Trzęsienie ziemi na Sumatrze w 2009 r.
 Trzęsienie ziemi na Sumatrze w 2012 r.